Sineleotris är ett släkte av fiskar. Sineleotris ingår i familjen Odontobutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Sineleotris